Elbogen heißen folgende geographische Objekte:

 deutscher Name der Stadt Loket, Region Karlsbad, Tschechien
 Landkreis Elbogen (1939–1945)
 Elbogener Kreis (14.–19. Jh.)
 historischer Name der Stadt Malmö, Schweden, siehe Malmö #Ortsname

Elbogen ist der Familienname folgender Personen: 
 Franz Elbogen (1889–1943), österreichischer Industrieller und Chansonnier
 Ismar Elbogen (1874–1943), deutsch-jüdischer Gelehrter und Rabbiner
 Lothar Elbogen (1900–1941), österreichischer Unternehmer
 Paul Elbogen (1894–1987), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ellbogen
 Ellenbogen